Dallas steht für:

 Personennamen, siehe Dallas (Name)
 Telefon-Endgerät der deutschen Bundespost / Telekom, siehe Dallas (Telefon)
 ehemaliger Halbleiterhersteller in den USA, siehe Dallas Semiconductor
 Dallas-Chip, ein bis in die 1990er Jahre verbreiteter Uhrenbaustein obigen Herstellers für Computer-Mainboards
 mehrere Schiffe der US-Marine, siehe USS Dallas

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dallas, Großstadt in Texas
 Dallas (Iowa)
 Dallas (South Dakota), im Gregory County
 Dallas (West Virginia)
 Dallas (Wisconsin), im Barron County
 Dallas (Town, Barron County), Town(ship) in Wisconsin
 Dallas City (Pennsylvania)
 Dallas County (Texas)
 Dallas Center, im Dallas County, Iowa
 Dallas City (Illinois)

benannt nach dem früheren US-Vizepräsidenten George M. Dallas (1792–1864):
 Dallas (Georgia)
 Dallas (Maine)
 Dallas (North Carolina)
 Dallas (Oregon)
 Dallas County (Arkansas)
 Dallas County (Iowa)
 Dallas County (Missouri)

benannt nach dem ehemaligen US-Finanzminister Alexander J. Dallas (1759–1817):
 Dallas (Pennsylvania) 
 Dallas County (Alabama)

Im NRHP gelistete Objekte:
 Dallas Carnegie Library, in Dallas, South Dakota, ID-Nr. 76001734
 Dallas County High School, in Plantersville, Alabama, ID-Nr. 82005136
 Dallas County Training School High School Building, in Fordyce, Arkansas, ID-Nr. 03001455
 Dallas Downtown Historic District, in Dallas, Texas, ID-Nr. 04000894
 Dallas Fire Station No. 16, in Dallas, Texas, ID-Nr. 97000363
 Dallas Graded and High School, in Dallas, North Carolina, ID-Nr. 02000441
 Dallas Hall, in Dallas, Texas, ID-Nr. 78002913
 Dallas High School Historic District, in Dallas, Texas, ID-Nr. 96000035
 Dallas Historic District, in Dallas, North Carolina, ID-Nr. 73001344
 Dallas Mill, in Huntsville, Alabama, ID-Nr. 78000496
 Dallas National Bank, in Dallas, Texas, ID-Nr. 05000419
 Dallas Scottish Rite Temple, in Dallas, Texas, ID-Nr. 80004088
 Dallas Tannery, in Dallas, Oregon, ID-Nr. 80003379
 Dallas Tent and Awning Building, in Dallas, Texas, ID-Nr. 99001292
 Dallas Times Herald Pasadena Perfect Home, in Dallas, Texas, ID-Nr. 06000819
 Dallas Union Terminal, in Dallas, Texas, ID-Nr. 75001966

Orte in Kanada:
 Dallas (Kamloops)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Dallas (Schottland)

Orte in Australien:
 Dallas (Victoria), Vorort von Melbourne

Dallas ist der Titel von:

 Dallas (Fernsehserie, 1978), US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1978–1991
 Dallas (Fernsehserie, 2012), Fortsetzung der von 1978 bis 1991 ausgestrahlten US-amerikanischen Fernsehserie
 Dallas, Originaltitel des Westerns Todfeindschaft (1950)
 Dallas, Originaltitel des Italowesterns Fäuste wie Dynamit (1974)

Siehe auch:
 Dall-As, eine deutsche Talkshow mit Karl Dall
 Dallas Township
 Dalla